Rammersbach ist ein geographischer Name 

eines Ortes:
 Rammersbach oder Rammelsbacher Hof, Siedlungsplatz bei Münsterhalden, Ortsteil Untermünstertal, Untermünstertal, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

von Gewässern:
 Rammersbach (Gickelhäuser Bach),  linker Zufluss des Gickelhäuser Bachs bei Tauberscheckenbach, Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern, der im Dorf in die Tauber mündet 
 Rammersbach (Ill), rechter Zufluss der Thur (Ill) im Elsass
  Rammersbach oder Rammelsbächle, rechter Zufluss des Rammelsbachs bei Rammersbach bei Münsterhalden, Ortsteil Untermünstertal, Untermünstertal, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, der über Langenbach und dessen Unterlauf Talbach in den Neumagen entwässert

Siehe auch:
 Ramersbach
 Rammelsbach